[
{  "type": "Feature", "geometry": { "type": "Point", "coordinates": [0.0793693, 48.42882015] },
  "properties": {	"marker-symbol": "park",    "marker-size": "large",    "marker-color": "0050d0", "title": "Alençon",  } }
,
{  "type": "Feature", "geometry": { "type": "Point", "coordinates": [-2.7564554, 48.51340565] },
  "properties": {	"marker-symbol": "park",    "marker-size": "large",    "marker-color": "0050d0", "title": "Saint-Brieuc",  } }
,
{  "type": "Feature", "geometry": { "type": "Point", "coordinates": [3.21870795, 49.61748155] },
  "properties": {	"marker-symbol": "park",    "marker-size": "large",    "marker-color": "d03000", "title": "Chauny",  } }
,
{  "type": "Feature", "geometry": { "type": "Point", "coordinates": [5.88438035, 48.6736105] },
  "properties": {	"marker-symbol": "park",    "marker-size": "large",    "marker-color": "d03000", "title": "Toul",  } }
,
{  "type": "Feature", "geometry": { "type": "Point", "coordinates": [2.0820526, 46.1836561] },
  "properties": {	"marker-symbol": "park",    "marker-size": "large",    "marker-color": "d03000", "title": "Jarnages",  } }
]

 Parc des Promenades d'Alençon
 Parc des Promenades de Chauny
 Parc des Promenades de Jarnages
 Parc des Promenades de Saint-Brieuc
 Parc des Promenades de Toul


